Интегрирование — это одна из двух основных операций в математическом анализе. В отличие от операции дифференцирования, интеграл от элементарной функции может не быть элементарной функцией. Например, из теоремы Лиувилля следует, что интеграл от  не является элементарной функцией. Таблицы известных первообразных оказываются часто очень полезны, хотя сейчас и теряют свою актуальность с появлением систем компьютерной алгебры.
На этой странице представлен список наиболее часто встречающихся первообразных.

 использована как произвольная константа интегрирования, которую можно определить, если известно значение интеграла в какой-нибудь точке. У каждой функции имеется бесконечное число первообразных.

Правила интегрирования функций

Интегралы элементарных функций

Рациональные функции 

  (первообразная от нуля есть константа, в любых пределах интегрирования интеграл от нуля равен нулю)
 
 
 

  («высокий логарифм»)

Логарифмы

Экспоненциальные функции

Иррациональные функции 

 
 
 
  («длинный логарифм»)

Тригонометрические функции

Гиперболические функции 

 
 
 
 
 
 
 
 также 
 также

Специальные функции

Примечания